Királyi (szk. Horná Kráľová), Nyitrai kerület, Vágsellyei járás
Dobrókirályi (szk. Kráľová), Zólyom része
Sajókirályi (szk. Králik), Tornalja része

Lásd még: Kráľová